Альперт или Алперт — фамилия еврейского происхождения. Происходит от названия немецкого города. От этого же названия происходят фамилии Гальперин, Алперович, Альферт и др. Фамилию носили четыре раввинских рода в России, Польше и Германии в XVI—XVIII веках.

Известные носители 
 Альперт, Джейн (род. 1947) — американская активистка леворадикальных взглядов, участвовавшая в организации взрывов восьми правительственных и коммерческих офисных зданий в Нью-Йорке в 1969 году.
 Альперт, Макс Владимирович (1899—1980) — советский фотограф и фоторепортёр.
 Альперт, Михаил Владимирович (известен под именем Михаил Семёнович Альперин; 1900—1952) — организатор и хозяйственник, участник становления рыбной промышленности на Южном Сахалине и Курильских островах, брат М. В. Альперта.
 Альперт, Ричард (Рам Дасс; 1931—2019) — американский гуру, психолог и педагог, писатель.
 Альперт, Семён Аронович (1923—1999) — советский учёный-правовед, кандидат юридических наук с 1952 года, профессор с 1985 года.
 Альперт, Семён Владимирович (известен под фамилией Альперин; 1897—1948) — фотограф, военный фотокорреспондент, брат М. В. Альперта.
 Альперт, Шмуэль (род. 1939) — израильский политик, раввин, депутат Кнессета.
 Альперт, Херб (род. 1935) — американский трубач, сын эмигрантов из Российской империи.
 Альперт, Яков Львович (1911—2010) — советский и американский учёный в области физики плазмы и радиофизики.

См. также 
 Ричард Алперт — персонаж сериала «Остаться в живых».
 Альпер
 Альперин
 Альперович
 Гальперин
 Гальперн
 Гельперин